Das Dameneinzel der Australian Championships 1952 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Nancye Bolton. Im Endspiel, das am 26. Januar 1952 stattfand, setzte sich Thelma Long gegen Helen Angwin mit 6:2 und 6:3 durch. Für Long war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1952